Сезон ФК «Севілья» 2016—2017 - 110-й за ліком сезон футбольного клубу Севілья і його 16-й поспіль сезон у Ла-Лізі. Клуб взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей, Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА і Лізі чемпіонів УЄФА.

Гравці

Склад команди

Голів забито (за гравцями)

Літні трансфери

Зимові трансфери

Передсезонні й товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Загалом

Суперкубок УЄФА 
Право на участь Севілья здобула завдяки перемозі в Лізі Європи УЄФА 2015—2016.

Суперкубок Іспанії

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей

Матчі

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 20 травня 2017.

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-                       
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|-
|}

Примітки 

Сезони ФК «Севілья»
Севілья